The Pit and the Pendulum - um conto de Edgar Allan Poe

Filmes
 The Pit and the Pendulum (1913)
 The Pit and the Pendulum (1961)
 The Pit and the Pendulum (1991)
 The Pit and the Pendulum (2009)

Desambiguação